Příjmení Havrda nosí více významných osobností:
 Jan Havrda (1969) - český archeolog pragensista
 Josef Havrda (1862–1938) – český pedagog a vlastivědný historik na Strakonicku
 Zbyněk Havrda (* 1939) – český silniční motocyklový závodník
 Zbyněk Havrda (1962) (1962–1983) – český silniční motocyklový závodník

 Eva Havrdová (1955) - česká lékařka a pedagožka, zabývající se výzkumem roztroušené sklerózy